

Сально — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сально — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства